Thorold steht für:

 Thorold, Stadt in Ontario, Kanada
 Thorold de Pont-Audemer († nach 1040), normannischer Adliger

Thorold ist der Familienname folgender Personen:
 Anthony Wilson Thorold (1826–1895), anglikanischer Bischof von Winchester